Сборная Бурунди по футболу представляет Бурунди в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Федерация футбола Бурунди.

Чемпионат мира по футболу 
 1930 — 1990 — не участвовала
 1994 — не прошла квалификацию
 1998 — отозвала заявку
 2002 — отозвала заявку
 2006 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок африканских наций 
 1957 — 1974 — не участвовала
 1976 — не прошла квалификацию
 1978 — не участвовала
 1980 — отозвала заявку
 1982 — 1992 — не участвовала
 1994 — не прошла квалификацию
 1996 — не участвовала
 1998 — отозвала заявку
 2000 — 2017 — не прошла квалификацию
 2019 — групповой этап 
 2021 — не прошла квалификацию

Кубок африканских наций 2019 года стал для сборной Бурунди историческим — сборная этой крохотной по африканским меркам страны сумела впервые в своей истории пробиться через сито отборочного турнира в главный кубок континента. В решающем матче сборная Бурунди сыграла вничью со сборной Габона, но и этого результата оказалось достаточно, чтобы отправиться на КАН.

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Оливье Ниюнгеко для участия в матчах Кубка африканских наций 2019, который прошёл в Египте с 21 июня по 19 июля 2019 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 30 июня 2019 года:

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Сборная Бурунди на сайте ФИФА

Бурунди
 
Сборные Бурунди